Kapampangan, Capampañgan или Pampangan может означать:

 Пампанган — народ на Филиппинах.
 Капампанганский язык